PVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Aktion, Preveza / Lefkaz, Grecia
 PVK – Perovskite